Бастія — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, адміністративний центр департаменту Верхня Корсика.
 Бастія (футбольний клуб) — французький футбольний клуб із однойменного міста.
 Бастія-Мондові — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.
 Бастія-Умбра — муніципалітет в Італії, у регіоні Умбрія, провінція Перуджа.

Багатозначні терміни